Saint George eller St. George kan syfta på:

Religion 
engelska för helgonet Sankt Göran

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Saint George, Antigua och Barbuda,

Barbados 

 Saint George (parish i Barbados),

Bermuda 

 Saint George, ort,

Dominica 

 Saint George (parish i Dominica),

Grekland 

 Nisída Ro, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Grenada 

 Saint George's (huvudstaden i Grenada), 
 Saint George (parish i Grenada),

Montserrat 

 Saint George, Montserrat, parish,

Sierra Leone 

 Freetown, huvudstaden, Västra området,

USA 

 Saint George, Florida, ort, Pinellas County, 
 St. George, Kansas, ort, Pottawatomie County, 
 Saint George, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 St. George, South Carolina, countyhuvudort, Dorchester County, 
 Saint George, Maine, ort, Knox County, 
 St. George, Utah, ort, Washington County, 
 Saint George, Alaska, ort, Aleutians West Census Area, 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar
Robotskapade USAförgreningar